El término Festo puede hacer referencia a:
 Festo (congreso): Congreso juvenil de la Organización Francesa de Jóvenes Esperantistas.
 Sexto Pompeyo Festo: Gramático romano del siglo II.
 Rufo Festo: Historiador romano del siglo IV.
 Festo o Festos: antigua ciudad de Creta.